El apellido Appiah puede referirse a:
 James Kwesi Appiah, "Akwasi Appiah" (1960), un entrenador ghanés de fútbol y jugador
 Kwame Anthony Appiah, (* 1954, Londres), filósofo anglo ghanés.
 Peter (Kodwo Appiah) Turkson, "Peter Turkson" (* 1948, Wassaw Nsuta), un cardenal católico ghanés
 Stephen Appiah (* 1980), futbolista ghanés.